Рио Сан Хосе има више значења:

 Рио Сан Хосе (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сан Хосе (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику